

Sigle 
 All Japan Women's Pro-Wrestling – una federazione giapponese di puroresu femminile

Codici 
 ajw – codice ISO 639-3 della lingua ajawa